Thomas Wegscheider ist der Name folgender Personen:

* Thomas Wegscheider (Bankmanager) (* 1933), deutscher Bankmanager
 Thomas Wegscheider (Kraftsportler) (* 1974), österreichischer Kraftsportler